

Geografia 
 Balaclava – traslitterazione alternativa, usata in diverse lingue per indicare la città di Balaklava, in Crimea
 Balaclava – sobborgo di Città di Port Phillip (Victoria, Australia)
 Balaclava – cittadina della parrocchia di Saint Elizabeth (contea di Cornwall, Giamaica)

Altro
 Balaclava – uno dei termini usati in lingua inglese per indicare un passamontagna

Pagine correlate 
 Balaklava (disambigua)